

Geografia 
 Beattie – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kansas, nella contea di Marshall

Persone 
 Amber Beattie (1993) – attrice e cantante britannica
 Andy Beattie (1913-1983) – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 Craig Beattie (1984) – calciatore scozzese
 Daryl Beattie (1970) – pilota motociclistico australiano
 David Beattie (1924-2001) – giudice e politico neozelandese
 George Beattie (1877–...) – tiratore a volo canadese
 Ian Beattie (1965) – attore britannico
 James Beattie (1978) – calciatore inglese
 Jennifer Beattie (1991) – calciatrice scozzese
 John Beattie (1912-92) – calciatore scozzese
 John Beattie (1957) – canottiere britannico
 John Beattie (1957) – rugbista a 15 irlandese
 John Beattie (1985) – rugbista a 15 scozzese, suo figlio
 Joseph Hamilton Beattie (1808-1871) – ingegnere britannico 
 Kevin Beattie (1953-2018) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Stuart Beattie (1972) – sceneggiatore e regista australiano
 Tina Beattie (1955) – teologa cattolica femminista britannica